Juventus Training Center – centro sportivo della Juventus Football Club a Torino (2018-)
 Juventus Training Center – centro sportivo della Juventus Football Club a Vinovo (2006-)